Гонве́д ( — захисник батьківщини, військовий;  — армія) може стосуватися:

 Угорська королівська армія (ландвер) (1867—1918)
 Угорська королівська армія (1920—1945)
 Збройні сили Угорщини (1946-дотепер)

Гонведами також називають угорських військових, особливо тих, які захоплювали Закарпаття в березні 1939 і тих, що служили в окупаційних німецьких військах та проводили військові акції проти радянських партизанів та каральні акції проти мирного населення під час Німецько-радянської війни.

Див. також 
 Будапешт Гонвед — футбольний клуб